Miejscowości w USA:
 Lakeland – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Polk
 Lakeland – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Lanier
 Lakeland – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Lakeland – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Lakeland – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Shelby
 Lakeland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron

Gminy w USA:
 Lakeland (ang. Lakeland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron